Dörnthal ist Name von:

 Dörnthal (Selbitz), Ortsteil der Stadt Selbitz, Landkreis Hof, Bayern
 Dörnthal (Olbernhau), Ortsteil der Stadt Olbernhau, Erzgebirgskreis, Sachsen 
 Suchdol (Křimov), Ortsteil von Křimov, Okres Chomutov, Tschechien 
 Suchý Důl (Klášterec nad Ohří), Ortsteil von Klášterec nad Ohří, Okres Chomutov, Tschechien